Landtagswahlkreis 129 steht für folgende Wahlkreise in Nordrhein-Westfalen:

 Landtagswahlkreis Dortmund I (2000)
 Landtagswahlkreis Herne II (1980 bis 1995)
 Landtagswahlkreis Lüdenscheid II (1975)
 Landtagswahlkreis Lüdenscheid – Altena-Land II (1966 und 1970)
 Landtagswahlkreis Siegen-Land-Ost (1947 bis 1962)